Ема Роуз Робертс (; Рајнбек, 10. фебруар 1991) америчка је глумица, манекенка и певачица.

Пажњу јавности привукла је улогом у Никлодеоновој комедији Unfabulous, а током појављивања у серији објавила је и свој први албум Unfabulous and More. По завршетку снимања, Робертсова се окренула филмским пројектима, прво у тинејџерској комедији Заљубљена сирена, а потом у филму Ненси Дру. 

У потрази за озбиљнијим улогама, наступила је у драми Породица Барлет из 2008. године, а потом и у филмовима Бунтовница у интернату (2008), Једна смешна прича (2010), Уметност препуштања (2011), Ми смо Милерови и Пало Алто (2013). Вратила се на телевизију 2013. године улогом Медисон Монтгомери и Меги Есмералде у антологијској серији Америчка хорор прича. Од 2015. године игра главну улогу у Фоксовој хорор-комедији Краљице вриска.

Филмографија 

|-
|2001.|| Бели прах ||-{Blow}-||Кристина Јунг||
|-
|2001.|| Амерички драгани ||-{America's Sweethearts}-||Девојчица у љубичастој мајици||
|-
|2002.|| Велики шампион ||-{Grand Champion}-||сестра||
|-
|2003.|| Мајмун Жика шпијун ||-{Spymate}-||Амелија Магинс||
|-
|2006.|| Заљубљена сирена ||-{Aquamarine}-||Клер Браун||
|-
|2007.|| Ненси Дру ||-{Nancy Drew}-||Ненси Дру||
|-
|2008.|| Лет пре Божића ||-{The Flight Before Christmas}-||глас||
|-
|2008.|| Бунтовница у интернату ||-{Wild Child}-||Попи Мур||
|-
|2008.|| Породица Бартлет ||-{Lymelife}-||Адријана Браг||
|-
|2009.|| Хотел за псе ||-{Hotel for Dogs}-||Енди||
|-
|2009.|| Победничка сезона ||-{The Winning Season}-||Аби||
|-
|2010.|| Сећања тинејџера с амнезијом ||-{Memoirs of a Teenage Amnesiac}-||Алис Лидс||
|-
|2010.|| Дванаест ||-{Twelve}-||Моли Нортон||
|-
|2010.||4 девојке, 3 дана, 2 града, 1 прилика ||-{4.3.2.1}-||Џоана||
|-
|2010.|| Дан заљубљених ||-{Valentine's Day}-||Грејс Смарт||
|-
|2010.|| Једна смешна прича ||-{It's Kind of a Funny Story}-||Ноел||
|-
|2010.|| Вирџинија ||-{Virginia}-||Џеси Типтон||
|-
|2011.|| Врисак 4 ||-{Scream 4}-||Џил Робертс||
|-
|2011.|| Уметност препуштања ||-{The Art of Getting By}-||Сали Хау||
|-
|2012.|| Селест и Џеси заувек ||-{Celeste and Jesse Forever}-||Рајли Бенкс||
|-
|2013.|| Емпајер стејт ||-{Empire State}-||Ненси Мајклајдс||
|-
|2013.|| Ми смо Милерови ||-{We're the Millers}-||Кејси Метис||МТВ филмска награда за најбољи пољубац
|-
|2013.|| Пало Алто ||-{Palo Alto}-||Ејприл||
|-
|2014.|| Свет одраслих ||-{Adult World}-||Ејми||
|-
|2015.|| Ја сам Мајкл ||-{I Am Michael}-||Ребека Фулер||
|-
|2015.|| Ешби ||-{Ashby}-||Елоиз ||
|-
|2015.||Фебруар ||-{February}-||Џоун||
|-
|2016.|| Petlja ||-{Nerve}-|| Vee ||
|-
|2018.|| Романса у Малој Италији ||-{	Little Italy}-|| Николета „Ники” Ангиоли ||
|-
|2020. || Лов || -{The Hunt}- || „Јога панталоне” ||
|-
|2024. || Мадам Веб || -{Madame Web}- ||  ||
|-
|- bgcolor="#e6e6fa" align="center"
|colspan=5| Улоге у ТВ серијама
|-
|2004–2007.|| ||-{Unfabulous}-||Ејди Сингер||главна улога
|-
|2004.|| Дрејк и Џош ||-{Drake & Josh}-||Ејди Сингер||епизода: -{Honor Council}-
|-
|2001.|| Породични човек ||-{Family Guy}-||Аманда Барингтон||епизода: -{No Country Club for Old Men}-
|-
|2013–2014.|| Америчка хорор прича ||-{American Horror Story}-||Медисон Монтгомери/Меги Есмералда||
|-
|2015.|| Краљице вриска ||-{Scream Queens}-||Шанел Оберлин||главна улога
|-
|}

Извори

Спољашње везе 

 

Рођени 1991.
Америчке глумице
Америчке певачице
Биографије живих особа